Михнівська сільська рада — адміністративно-територіальне формування на території України

 Михнівська сільська рада — Полтавська область, Лубенський район
 Михнівська сільська рада — Хмельницька область, Ізяславський район
 Михнівська сільська рада — Хмельницька область, Теофіпольський район